Kurdistan – regione geografica 

 Regioni amministrative o geoculturali curde:
 Provincia del Kurdistan – regione amministrativa dell'Iran
 Kurdistan iracheno
 Kurdistan siriano
 Kurdistan turco

 Antichi stati curdi:
 Regno del Kurdistan, regno curdo in Iraq mai riconosciuto internazionalmente (1922-1924)
 Repubblica di Ararat, repubblica curda in Turchia mai riconosciuta internazionalmente (1927-1930)
 Repubblica di Mahabad, stato fantoccio dell'Unione Sovietica in Iran (1946) 

 Antiche regioni amministrative curde:
 Uezd del Kurdistan, regione autonoma curda nell'Unione Sovietica voluta da Lenin (1923-1929)
 Eyalet del Kurdistan, divisione amministrativa dell'Impero Ottomano (1846-1867)

 Regioni autonome de facto curde:
 Rojava, regione della Siria a maggioranza curda autodichiaratasi indipendente